Blackfish peut faire référence à :
 Blackfish, un film documentaire américain sorti en 2013 ;
 Blackfish, un chef shawnee du .